Rogendorf bezeichnet

 die Gemeinde Krasová, Okres Blansko, Tschechien
 den Ortsteil Homole, Gemeinde Lhoty u Potštejna, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 den Ortsteil Homole, Gemeinde Borovnice u Potštejna, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Rogendorf (Haselbach), einen Ortsteil der Gemeinde Haselbach in Niederbayern
 als weiteren Namen das Schloss Pöggstall in Niederösterreich
 das serbische Dorf Banatski Dvor im Banat

Rogendorf ist
 der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Rogendorf (Adelsgeschlecht)

der Familienname folgender Personen:
 Johann Wilhelm von Rogendorf (1531–1590), österreichischer Adliger und Landmarschall
 Kaspar von Rogendorf († 1506), Rat und Kämmerer Kaiser Friedrichs III. sowie Heerführer im Kampf gegen Matthias Corvinus
 Wilhelm von Rogendorf, österreichischer Adeliger und Militärperson sowie Statthalter von Friesland
 Wolfgang von Rogendorf (1483–1540), niederösterreichischer Landmarschall und Burggraf von Steyr.

Siehe auch: Rogensdorf, Roggendorf, Roggenstorf